Carlos Casartelli, calciatore argentino
 Fabio Casartelli, ciclista italiano (1970-1995)
 Francesco Casartelli, calciatore italiano